Curros peut désigner :
au Portugal :
Curros, paroisse civile de la municipalité de Boticas, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Curros, paroisse civile de la municipalité de Valpaços, située dans le district de Vila Real et la région Nord.